Трес де Мајо има више значења:

 Трес де Мајо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес де Мајо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес де Мајо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес де Мајо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес де Мајо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес де Мајо (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес де Мајо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес де Мајо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес де Мајо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес де Мајо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес де Мајо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес де Мајо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Трес де Мајо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Трес де Мајо (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Трес де Мајо (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Трес де Мајо (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Трес де Мајо, Номбре Фео (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Трес де Мајо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Трес де Мајо, Мата Негра (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес де Мајо, Сидронио Мартинез (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес де Мајо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес де Мајо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес де Мајо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес де Мајо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес де Мајо (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику